Gianluca Manganiello – arbitro di calcio italiano
 Joe Manganiello – attore statunitense
 Raffaele Manganiello – dirigente sportivo e politico italiano
 Teresa Manganiello – religiosa italiana